Die Liste der Bodendenkmäler in Schermbeck enthält die denkmalgeschützten unterirdischen baulichen Anlagen, Reste oberirdischer baulicher Anlagen, Zeugnisse tierischen und pflanzlichen Lebens und paläontologischen Reste auf dem Gebiet der Gemeinde Schermbeck im Kreis Wesel in Nordrhein-Westfalen (Stand: November 2020). Diese Bodendenkmäler sind in Teil B der Denkmalliste der Gemeinde Schermbeck eingetragen; Grundlage für die Aufnahme ist das Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchG NRW).

|}

Siehe auch 
 Liste der Baudenkmäler in Schermbeck

Quellen 
 Liste der Bodendenkmäler der Gemeinde Schermbeck (Stand: November 2020)

Weblinks 
 Motte am Kamphaushof in Gahlen in KuLaDig

Schermbeck
!Schermbeck
Schermbeck